Mnemonik (informatyka)
 Mnemonik (psychologia)